Oksopentanoinska kiselina se može odnositi na:

 Levulinska kiselina (4-oksopentanoinska kiselina)
 3-Oksopentanoinska kiselina